Наама может обозначать:

 Ноема, Наама — библейское женское имя.
 Ноема (дочь Ламеха)
  — жена Соломона, мать Ровоама.
 Наама (Нахема) — демоница в иудейской мифологии
 Наама (вилайет) — вилайет в Алжире
 Наама (город) — город в Алжире, центр одноименного вилайета